Volosovo – città dell'Oblast' di Leningrado
 Volosovo – villaggio dell'Oblast' di Jaroslavl'
 Volosovo – villaggio dell'Oblast' di Jaroslavl'
 Volosovo – villaggio dell'Oblast' di Mosca
 Volosovo – villaggio dell'Oblast' di Mosca